Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Шаги и Скуби-Ду детективи“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1

Сезон 2 

Шаги и Скуби-Ду детективи